64-я церемония награждения Filmfare Awards состоялась 23 марта 2019 года. На ней были отмечены лучшие киноработы на хинди, вышедшие в прокат до конца 2018 года.

Каждый фильм Заговор и Стреляйте в пианиста завоевал пять наград. Фильмы Поздравляем! и Падмавати завоевали по четыре награды, фильм Тумбад две награды, фильм Санджай две награды.

Победители и номинанты 

Публичное голосование по номинациям на веб-сайте Filmfare, открылось в конце декабря 2018 года и закрылось в конце января 2019 года. Номинанты были объявлены 12 марта 2019 года, а победители были объявлены 23 марта 2019 года.

Популярные Награды

Награды критиков 
Номинации на премию критиков были объявлены 12 марта 2019 года..

Специальные награды

Технические награды 
Победители были объявлены 23 марта 2019 года.

Вершина

Несколько номинаций

Несколько побед

Примечания

Ссылки 
 64-я церемония вручения Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database
 Filmfare Awards 2019
 Filmfare Award 2019 Sonyliv
 Официальный сайт

2019
2019 год в Индии
Кинопремии 2019 года